Рефле́ксія (від  — «повертаюся назад») — метод самоаналізу знань і вчинків, їх значень та меж.
 Наукова рефлексія орієнтована на критику й усвідомлення теоретичного знання; також досліджує способи та методи пізнання, які використовуються в тій чи іншій сфері досліджень.
 Філософська рефлексія сконцентрована на усвідомлені та пізнанні граничних основ буття, мислення та людської культури загалом.
 Літературна рефлексія — емоційне зрозуміння в художньому творі автором власних переживань, роздуми над динамікою душевного стану.
 Педагогічна рефлексія — наслідок взаємодії вчителя з учнем, який полягає у зворотньому зв’язку від учня після засвоєння масиву поданої вчителем інформації.
 Рефлексія (програмування) — функціонал, який дозволяє отримати опис класу (назви, типи полів, аргументів, методів, а також модифікатори доступу), маючи лише його екземпляр.